Paranaitis zeylanica är en ringmaskart som först beskrevs av Willey 1905.  Paranaitis zeylanica ingår i släktet Paranaitis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zeylanica